Potěmkin (rusky Потёмкин) může znamenat:

 šlechtický rod Potěmkinů
 kníže Grigorij Alexandrovič Potěmkin (1739–1791) – ruský státník, rádce a milenec Kateřiny Veliké
 Kňaž Poťomkin Tavričeskij – predreadnought ruského carského námořnictva, dokončený 1905
 ''Křižník Potěmkin (film) – film z roku 1925, jejž natočil Sergej Ejzenštejn
 vesmírná loď hvězdné flotily Spojené federace planet

Související články 
 Potěmkinova vesnice
 Potěmkinovy schody